Rhodinol ist ein acyclischer Monoterpen-Alkohol und Bestandteil von ätherischen Ölen. Rhodinol wird auch als α-Citronellol bezeichnet, mit „Citronellol“ ohne Angabe eines Deskriptors ist in der Regel β-Citronellol gemeint.

Isomere 
Rhodinol hat ein Stereozentrum, daher kommt die Substanz in Form von zwei Isomeren vor, 
(+)-Rhodinol [Synonym: (R)-Rhodinol] und (−)-Rhodinol [Synonym: (S)-Rhodinol].

Vorkommen 
(+)-Rhodinol findet sich im Geraniumöl, (−)-Rhodinol in Cymbopogon-Ölen.

Verwendung 
In der Parfümerie wird Rhodinol verwendet zur Komposition von Blumendüften. Der Dufteindruck ist angenehm, ausdrucksvoll, etwas süßlich, an Rose und Geranium erinnernd, wachsig-grün.

Siehe auch 
 Citronellol
 Geraniol
 Nerol

Einzelnachweise 

Terpenalkohol
Alkenol
Sekundärer Pflanzenstoff
Aromastoff (EU)